Kobylany (Klein-Polen)
 Kobylany (Lublin)
 Station Kobylany
 Station Kobylany Towarowe
 Kobylany (Mazovië)
 Kobylany (Subkarpaten)
 Kobylany (Święty Krzyż)

 Kobylany Górne
 Kobylany-Kozy
 Kobylany-Skorupki